Příjmení Neumayer nosí tyto osobnosti:

 Carlos Neumayer, německo-mexický fotbalista
 Edmund Paul Neumayer (1908 – 1934), německý příslušník SA, oběť Röhmova puče
 Friedrich Neumayer (1857 – 1933), německý právník a manažer
 Fritz Neumayer (1884 – 1973), německý politik, poválečný ministr SRN
 Georg von Neumayer (1826 – 1909), německý geofyzik a polární výzkumník
 Hans Neumayer (* 1956), německý cyklista
 Josef Neumayer (1844 – 1923), rakouský politik, poslanec Říšské rady, starosta Vídně
 Karl Heinz Neumayer (1920 – 2009), německý právník a vysokoškolský pedagog
 Leonhard Neumayer (* 1929), rakouský politik
 Mathias Neumayer (1832 – 1902), rakouský politik, poslanec Říšské rady
 Maximilian Georg Joseph Neumayer (1789 – 1866), francouzský generál německého původu
 Michael Neumayer (* 1979), německý skokan na lyžích
 Peter Alexander Ferdinand Maximilian Neumayer (1926 – 2011), rakouský zpěvák, herec a konferenciér, umělecky vystupoval jako Peter Alexander
 Rudolf Neumayer (1887 – 1977), rakouský finanční odborník a politik